Bazha bezeichnet:

 Bazha (Bainang) (巴扎乡), Gemeinde im Kreis Bainang im Autonomen Gebiet Tibet, Volksrepublik China
 Bazha (Xainza) (巴扎乡), Gemeinde im Kreis Xainza im Autonomen Gebiet Tibet, Volksrepublik China
 Bazha (Huzhu) (巴扎藏族乡), Nationalitätengemeinde der Tibeter im Autonomen Kreis Huzhu in der chinesischen Provinz Qinghai